Банко — легендарный предок шотландской королевской династии Стюартов. Герой пьесы Шекспира «Макбет».
 Нанни ди Банко — итальянский скульптор «флорентийской школы» XV в.
 Мазо ди Банко — итальянский художник XIV в.
 Банко де Гайя (Banco de Gaia) — псевдоним британского электронного музыканта Тоби Маркса.

 Банко — обозначение цены, по которой банк производит расчеты.

Примечания